Скопи́н может означать:

 Скопин — город и одноимённый городской округ в Рязанской области России.
 Скопины или Скопины-Шуйские — представители рода Шуйских.
 Скопин, Евгений Львович (род. 1953) — российский архитектор.  
 
 Скопин, Павел Алексеевич (1902—1967) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1939).
 Скопин, Тимофей Сергеевич (род. 1989) — российский конькобежец, мастер спорта.

См. также 
 Скопино